O Território da Capital Islamabad (em urdu: وفاقی دارالحکومت) é uma subdivisão do Paquistão que engloba a capital Islamabad. Ao todo cobre uma área de  . O território da capital foi estabelecido em 1960 consequente da anexação de parte das províncias Khyber Pakhtunkhwa e Punjab.

Províncias do Paquistão
Subdivisões do Paquistão
Distrito Capital e territórios
Estados e territórios fundados em 1960